Valeri Vassilievitch Gerassimov, em russo: Вале́рий Васи́льевич Гера́симов (Cazã, 8 de setembro de 1955) é um militar russo. É o atual Comandante das Forças Armadas do país.

Ele foi creditado com a implementação da chamada "Doutrina Gerasimov", que define o conceito moderno de conflito interestatal e equipara a guerra às atividades políticas, econômicas, informativas, humanitárias e outras atividades não militares. Durante a Invasão da Ucrânia, Gerassimov foi elevado ao posto de Comandante do exército russo combatendo no país.

Nascidos em 1955
Militares da Rússia
Generais da Rússia